Heterorhabdus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Giesbrecht 1898. Heterorhabdus ingår i familjen Heterorhabdidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Heterorhabdus